Сент-Коломб-сюр-Ганд, Сент-Коло́мб-сюр-Ганд, Сент-Коломб-сюр-Ґанд (фр. Sainte-Colombe-sur-Gand) — муніципалітет у Франції, у регіоні Рона-Альпи, департамент Луара. 
 Буа-де-Ганд, Буа-де-Ґанд (фр. Bois-de-Gand) — муніципалітет у Франції, у регіоні Франш-Конте, департамент Жура. 
 Круазе-сюр-Ганд, Круазе́-сюр-Ганд, Круазе-сюр-Ґанд (фр. Croizet-sur-Gand) — муніципалітет у Франції, у регіоні Рона-Альпи, департамент Луара.